Detta är en lista över sjöar i Hässleholms kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Hässleholms kommun.

Lista

Hässleholms kommun
 Lista